U 45 oder U-45 bzw. U45 steht für:

 U 45, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 421.
 U 45, eine U-Bahn-Linie in Dortmund; siehe Stadtbahn Dortmund.
 U 45 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.
 SM U 45, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 HMS Wild Goose (U45), eine Sloop der modifizierten Black-Swan-Klasse der britischen Royal Navy.

U45